Das Ringen im Griechisch-römischen Stil im Bantamgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 14. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 59 kg.

Zeitplan 
Alle Zeiten sind Ortszeiten (UTC−3)

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde 

Legende:
 S: Schultersieg

Endstand

Weblinks 

 Ergebnis

Griechisch-römisch Bantamgewicht